Hernád peut être: 

 Une commune de Hongrie: Hernád
 Le nom d'une rivière de Slovaquie et de Hongrie en slovaque: Hornád